L'osier est le nom donné à plusieurs arbres ou arbustes du genre Salix (saule), tels que :
 l'osier blanc (Salix alba) 
 l'osier brun (Salix triandra) 
 l'osier cendré (Salix cinerea) 
 l'osier jaune (Salix alba var.vitellina) 
 l'osier pourpre, ou osier rouge (Salix purpurea) 
 l'osier des vanniers, ou osier vert (Salix viminalis). 
 L'osier est le rejet de l'année du saule.
 Un peuplement d'osiers est une oseraie
 La culture de l'osier est appelée l'osiériculture. Ce mot de la langue vernaculaire des osiéristes ou osiériculteurs est synonyme de saliciculture.
 L'osier est un matériau, constitué de rameaux souples des plantes ci-dessus (notamment l'osier du vannier), utilisé en vannerie.
 Faith Osier (née en 1972), immunologiste et pédiatre kényane.